Kennis ou Kennes est un patronyme flamand dérivé du prénom Christianus.

Variantes :
 Kennis, Kenis
 Kenen, Keenen, Kenens, Keenens 
 Kens, Kenes, Kennes, Kennens
 Cenens
 Quenis
 Kynen, Keynen
 Kiene, Kienen Kinnen

Patronyme 

 Ward Kennes (né en 1967), homme politique belge flamand.

Patronyme flamand